Thomas Valley "Tosh" McKinlay (Glasgow, 3 de dezembro de 1964) é um futebolista profissional escocês, defensor, retirado.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Escócia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Glasgow